Schöner Gigolo, armer Gigolo ist der Titel von
 Schöner Gigolo, armer Gigolo (Lied), österreichischer Schlager von 1929
 Schöner Gigolo, armer Gigolo (Film), deutscher Spielfilm von 1978